Процюк — украинская фамилия. Известные носители:

 Процюк, Александр Сергеевич (род. 1989) — украинский футболист, сын С. А. Процюка.
 Процюк, Даниил Борисович (род. 1973) — российский органист
 Процюк, Игорь Иванович (в монашестве Феодосий; 1927—2016) — епископ русской православной церкви, митрополит Омский и Тарский.
 Процюк, Сергей Анатольевич (род. 1963) — советский и украинский футболист.
 Процюк, Степан Васильевич (род. 1964) — украинский писатель и поэт.
 Процюк, Тарас Степанович (1968—2003) — украинский журналист.